FC Nordsjælland is een Deense voetbalclub uit Farum, een stad in het noorden van de Regio Hovedstaden. De clubkleuren zijn rood-geel.

Geschiedenis
De club werd in 1991 opgericht als Farum BK na een fusie tussen Farum IK en Stavnsholt BK. In 2002 promoveerde de club naar de hoogste klasse en werd daar 3de. Een jaar later fuseerden de eerste ploegen van clubs Espergærde IF, Farum Boldklub, Græsted IF, Helsinge SI, Hundested BK, Slagslunde-Ganløse IF, FC Jonstrup en Måløv Boldklub samen tot FC Nordsjælland, een club voor de hele regio Nordsjælland (Noord-Seeland). Enkel de eerste ploegen fuseerden, de clubs bleven verder afzonderlijk bestaan, dit was om het voetbal in de regio op een hoger niveau te brengen. In mei 2012 werd de club voor het eerst kampioen van Denemarken.

Erelijst
Kampioen van Denemarken
 2012Beker van Denemarken
 2010, 2011

Eindklasseringen

|}

In Europa 

FC Nordsjælland speelt sinds 2003 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (2x)
2012/13, 2013/14
Europa League (4x)
2010/11, 2011/12, 2013/14, 2018/19
UEFA Cup (2x)
2003/04, 2008/09

Bekende (oud-)spelers 
  Martin Bernburg
  Andreas Bjelland
  Anders Christiansen
  Joshua John
  Mads Junker
  Enoch Kofi Adu
  Hans Mulder
  Indy Groothuizen
  Bryan Oviedo
  Dennis Sørensen
  Martin Vingaard
  Emre Mor
  Mohammed Kudus
  Nikolai Baden Frederiksen

Externe link
 Officiële website